Joma ( — Хо́ма) — испанский производитель спортивной одежды и обуви. Головной офис находится в испанском городке Портильо-де-Толедо в провинции Толедо, Испания. Название компании происходит от имени сына основателя Хосе Мануэля, который в настоящее время является президентом компании.

История 
Компания основана Фруктуосо Лопесом (Fructuoso López) в 1965 году. Изначально специализировалась на производстве обычной обуви, штат компании насчитывал лишь 8 человек. В 1968 году бренд решил сосредоточиться на сегменте обуви для спорта и отдыха. В 1980 году компания впервые представила себя на выставке ISPO (Международная выставка спортивных товаров и спортивной моды) в Мюнхене, на заводе уже работало более 70 сотрудников. За 50 лет своего существования Joma превратилась в транснациональную компанию. В настоящее время специализируется на футбольной, баскетбольной, гандбольной, волейбольной и легкоатлетической экипировке. Является официальным спонсором Олимпийских комитетов многих стран. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро бренд выступал партнёром олимпийских комитетов Испании, Португалии, Мексики, Болгарии и др.

Деятельность

Футбол 
Экипирует следующие национальные сборные по футболу (данные на сентябрь 2016 года):

Олимпийские комитеты 
  Болгария
  Мальта
  Мексика
  Марокко
  Молдавия
  Португалия
  Испания
  Армения

Компания активно работает также с Паралимпийскими комитетами.

Joma поставляет товары для футбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола, гандбола и легкой атлетики большому числу спортивных клубов и национальных федераций в Европе, Латинской Америке, Азии и Африке. Компания также имеет спонсорские соглашения с отдельными спортсменами.А также Экипирует  национальную сборную Армении по всем видом спортов (кроме футбола):

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Joma

Компании Испании
Производители спортивных товаров
Производители одежды и обуви